PGH steht für:

 Patentgerichtshof, siehe Oberster Patent- und Markensenat
 Paul Gustav Hensel Batteriefabrik, deutscher Batteriehersteller (Marke Hensa)
 Produktionsgenossenschaft des Handwerks, Betriebszusammenschluss in der DDR
 Patrol Gunboat, Hydrofoil (heute Patrol Combatant, Hydrofoil), US-amerikanische Schiffsklassifikation
 USS Flagstaff (PGH-1), Tragflügelboot der US-Marine bzw. US-Küstenwache [als USCGC Flagstaff (WPBH 1)]
 Projet génome humain, siehe Humangenomprojekt
 Pantnagar Airport (IATA-Code), indischer Flughafen in Pantnagar im Distrikt Udham Singh Nagar
 Union Station (Pittsburgh) (Bahnhofs-Code), US-amerikanischer Bahnhof in Pittsburgh

Abkürzung